Jean I de Saxe (1468-1532) est un électeur et comte palatin de Saxe.
Jean I de Saxe (1801-1873) est un roi de Saxe.